Kemuning Muda (Bunga Raya), een plaats in Indonesië
Kemuning Muda (Kemuning), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing